pwd ( — текущий рабочий каталог; или  — вывести рабочий каталог) — консольная утилита в UNIX-подобных системах, которая выводит полный путь от корневого каталога к текущему рабочему каталогу: в контексте которого (по умолчанию) будут исполняться вводимые команды.

Пример работы 
bash-3.00$ cd /export/home/sergey/
bash-3.00$ pwd
/export/home/sergey
bash-3.00$

$ CURR_DIR=`pwd`
или
$ CURR_DIR=$(pwd)
...
$ cd $CURR_DIR

См. также 
 dirname

Примечания

Ссылки 
 Kirk McElhearn. The Mac OS X Command Line: Unix Under the Hood
 
 
 

Утилиты Unix